Norrenberg steht für:

 Norrenberg (Wuppertal), ein Ortsteil der Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Norrenberg (Rheinisches Schiefergebirge), eine Erhebung in der Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen

Norrenberg ist der Familienname folgender Personen: 
 Johann Norrenberg (1864–1931), deutscher Naturwissenschaftler und Kurator der Bonner Universität
 Peter Norrenberg (1847–1894), deutscher Priester, Historiker und Sozialpolitiker

Siehe auch:
 Nörrenberg